Cloisonné puede referirse a: 

 Cloisonné, técnica de orfebrería;
 Cloisonismo, técnica de pintura.